Negrillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Agrostemma githago;
 El nombre común de la planta Cirsium arvense;
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea;
 El nombre común de la planta Hordeum vulgare;
 El nombre común de la planta Lolium temulentum;
 El nombre común de la planta Populus nigra;
 El nombre común de la planta Sambucus ebulus;
 El nombre común de la planta Ulmus minor;
 El nombre común de la planta guizotia abyssinica;
 El nombre común del ave Volatinia jacarina.